Prey Veng (, IPA: []; übersetzt: „langer Wald“) ist eine Provinz in Kambodscha. Die Provinzhauptstadt heißt ebenfalls Prey Veng.

Prey Veng hat 1.057.720 Einwohner (Stand: Zensus 2019). 2017 betrug die Einwohnerzahl 987.700.

Die Provinz ist in zwölf Bezirke unterteilt:

Einzelnachweise

Weblinks 

Provinz in Kambodscha